De gemeente Zoetermeer kent 107 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Zoetermeer.

 

|}

 

Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer